Маріан Госса (; народився 12 січня 1979 у м. Стара Любовня, ЧССР) — словацький хокеїст, правий нападник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за «Дукла» (Тренчин), «Портленд Вінтергокс» (ЗХЛ), «Оттава Сенаторс», ХК «Мора», «Атланта Трешерс», «Детройт Ред-Вінгс», «Піттсбург Пінгвінс».

В чемпіонатах НХЛ — 1309 матчів (525+609), у турнірах Кубка Стенлі — 205 матчів (52+97).

У складі національної збірної Словаччини провів 79 матчів (36 голів); учасник зимових Олімпійських ігор 2002, 2006, 2010 і 2014 (19 матчів, 14+14), учасник чемпіонатів світу 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007 і 2011 (52 матчі, 16+25), учасник Кубка світу 2004 (4 матчі, 1+0). У складі молодіжної збірної Словаччини учасник чемпіонатів світу 1997 і 1998. У складі юніорської збірної Словаччини учасник чемпіонатів Європи 1996 і 1997.

Батько: Франтішек Госса, брат: Марцел Госса.

Досягнення
 Володар Кубка Стенлі (2010, 2013, 2015)
 Чемпіон Словаччини (1997)
 Володар Меморіального кубка (1998)
 Чемпіон ЗХЛ (1998)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (2001, 2003, 2007, 2008, 2012)
Нагороди
 Найкращий хокеїст Словаччини (2006, 2007, 2008, 2010)
 Трофей Джима Пігготта (1998)

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Словацькі хокеїсти
Гравці збірної Словаччини з хокею
Хокеїсти «Дукли» (Тренчин)
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Мори»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Уродженці Старої Любовні